

Germania 
 Chiesa di San Matteo – a Monaco di Baviera

Italia

Campania 
 Chiesa di San Matteo – a Castellammare di Stabia
 Chiesa di San Matteo – a Nocera Inferiore

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Matteo del Soccorso – a Ferrara (chiesa sconsacrata)

Lazio 
 Chiesa di San Matteo – a Roma

Liguria 
 Chiesa di San Matteo – ad Albisola Superiore
 Chiesa di San Matteo – a Borghetto Santo Spirito
 Chiesa di San Matteo – a Genova
 Chiesa di San Matteo – a Giusvalla
 Chiesa di San Matteo – a Laigueglia
 Chiesa di San Matteo – a Livorno

Lombardia 
 Chiesa di San Matteo – a Bergamo

Piemonte 
 Chiesa di San Matteo – a Tortona

Puglia 
 Chiesa di San Matteo – a Bisceglie
 Chiesa di San Matteo – a Lecce

Toscana 
 chiesa di San Matteo in Arcetri – a Firenze
 Chiesa di San Matteo – a Lucca
 Chiesa di San Matteo – a Pescia
 Chiesa di San Matteo – a Pisa
 Chiesa di San Matteo – a  Pistoia
 Chiesa di San Matteo – a Scansano
 Chiesa di San Matteo – a Poppi

Sardegna 
 Chiesa di San Matteo – a Chiaramonti
 Chiesa di San Matteo – a Ploaghe

Sicilia 
 Chiesa di San Matteo – a Marsala
 Chiesa di San Matteo al Cassaro – a Palermo
 Chiesa di San Matteo – a Scicli

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Matteo – a Peio

Veneto 
 Chiesa di San Matteo (vulgo San Maffio) – a Venezia, Murano; demolita
 Chiesa di San Matteo (vulgo San Mattio di Rialto) – a Venezia, San Polo; demolita
 Chiesa di San Matteo – a Verona

Svizzera 
 Chiesa di San Matteo – a Basilea

Pagine correlate 
 Chiesa di San Matteo Apostolo